Луби (, ) — город в районе Хеб Карловарского края Чехии.

История 
Первое упоминание о Луби следует отмести к началу XII века. В 1973 году здесь была построена профессиональная музыкальная школа. В 1890 году в городе проживали 3639 человек, около трети населения тогда работали в производстве музыкальных инструментов. В 1900 году город был соединён с железнодорожной сетью, что в значительной степени способствовало его дальнейшему развитию.

География 
Расположен в 20 км к северу от города Хеб, на высоте 637 м над уровнем моря. Площадь составляет 30,71 км².

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края